UFC 239: Джон Джонс vs. Тиаго Сантос — турнир по смешанным единоборствам, который был проведён 6 июля 2019 года на «Ти-Мобайл-арене» в Парадизе, штат Невада, пригородная территория Лас-Вегаса. Главным событием турнира стала вторая защита пояса Джона Джонса, после повторного чемпионства Джона в полутяжелом весе. А также, очередная защита пояса Амандой Нуньес против бывшей чемпионки Холли Холм. Также, на этом турнире прошел бой между Хорхе Масвидалом и бывшим чемпионом Bellator в полусреднем весе Беном Аскреном. Кроме того, на UFC 239 выступили бывший чемпион среднего веса Люк Рокхолд, который перешел в полутяжёлую весовую категорию. Люк сразился с ветераном полутяжелого веса Яном Блаховичем.

Подготовка турнира

Результаты турнира

Награды 
Следующие бойцы получили бонусные выплаты в размере $50 000:

 Лучший бой вечера: Не присуждался
 Выступление вечера: Аманда Нунис, Хорхе Масвидаль, Ян Блахович и Ядон Сон

Выплаты 
Ниже приводятся суммы официальных выплат, опубликованные Атлетической Комиссией штата Невада. Они не включают спонсорских денег, прибыли за продажу платных трансляций и призовых за награды. Общая выплата на мероприятие $3,331,000.
 Джон Джонс: $500,000 (нет победных бонусов) поб. Тиагу Сантус: $350,000
 Аманда Нунис: $500,000 (включая бонус за победу $200,000) поб. Холли Холм: $300,000
 Хорхе Масвидаль: $200,000 (включая бонус за победу $100,000) поб. Бен Аскрен: $210,000
 Ян Блахович: $92,000 (включая бонус за победу $46,000) поб. Люк Рокхолд: $200,000
 Майкл Кьеза: $104,000 (включая бонус за победу $52,000) поб. Диего Санчез: $103,000
 Арнольд Аллен: $64,000 (включая бонус за победу $32,000) поб. Гилберт Мелендес: $20,000
 Марлон Вера: $96,000 (включая бонус за победу $48,000) поб. Нохелин Хернандез: $12,000
 Клаудиа Гаделья: $102,000 (включая бонус за победу $52,000) поб. Ранда Маркос: $30,000
 Сун Ядун: $90,000 (включая бонус за победу $45,000) поб. Алехандро Перес: $42,000
 Эдмен Шахбазян: $32,000 (включая бонус за победу $16,000) поб. Джек Маршман: $30,000
 Ченси Ренкаунтри: $28,000 (включая бонус за победу $14,000) поб. Исмаил Наурдиев: $14,000
 Джулия Авила: $20,000 (включая бонус за победу $10,000) поб. Пэнни Кианзад: $12,000

См. также 
 Список турниров UFC

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC
События 6 июля
2019 год в спорте
Июль 2019 года